Конкурс песни Интервидение 1979 стал третьим конкурсом песни Интервидение. Он проходил с 22 по 25 Августа 1979 года в польском Сопоте в амфитеатре «Лесная опера».

Отказалась от участия в конкурсе прошлогодняя дебютантка - Канада, в то время как вернулась Куба и дебютировали Бельгия, Марокко и Португалия, в результате чего число участников составило 13 стран. Представитель Польши Чеслав Немен завоевала Гран-При с песней «Nim przyjdzie wiosna».

Место проведения 

В третий раз местом проведения конкурса стал амфитеатр на открытом воздухе Лесная опера. Амфитеатр имеет 4400 посадочных мест, а оркестровая яма может содержать до 110 музыкантов. Каждый год, начиная с 1964 года (с некоторыми перерывами в начале 1980-х годов) в Лесной опере проводиться международный фестиваль песни.

Формат 
С начала этого конкурса каждая страна может присылать на конкурс только одного исполнителя. Исключение было сделано только в 1980 году СССР.

Участвующие страны

Голосование

Результаты

См. также 
 Конкурс песни Евровидение 1979
 Конкурс песни Интервидение
 Международный фестиваль песни в Сопоте
 Международная организация радиовещания и телевидения

Примечания 

1979 год в музыке
1979 год в телевидении